

Cinema
 Le streghe – film ad episodi del 1967 diretto da Luchino Visconti, Mauro Bolognini, Pier Paolo Pasolini, Franco Rossi e Vittorio De Sica
 Le streghe (The Witches) – film del 2020 diretto da Robert Zemeckis

Letteratura
 Le streghe – romanzo di Roald Dahl del 1987

Musica
 Le Streghe – trio femminile di disco music italiano

Pagine correlate 
Streghe (disambigua)